Józef Łączyński (zm. 1676) – generał major, straosta buski
 Józef Łączyński (zm. 1800) – generał-adiutant królewski, hrabia
 Józef Benedykt Łączyński (1779-1820) – generał Księstwa Warszawskiego